VIII. svjetsko prvenstvo u vodenim športovima  odražano je od 8. siječnja do 17. siječnja 1998. godine u australskom gradu Perthu.

Sastavni dijelovi SP-a su bili:
 Svjetsko prvenstvo u plivanju 1998.
 Svjetsko prvenstvo u plivanju na otvorenom 1998.
 Svjetsko prvenstvo u sinkroniziranom plivanju 1998.
 Svjetsko prvenstvo u skokovima u vodu 1998.
 Svjetsko prvenstvo u vaterpolu 1998.

Ljestvica

Vanjske poveznice 
 Swim Rankings Rezultati

1998
Međunarodna natjecanja u vodenim športovima u Australiji
Šport u Perthu